Роговка — топоним.

Белоруссия 
 Роговка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Латвия 
 Роговка — населённый пункт в Резекненском крае.

Россия 
 Роговка — село в Курском районе Курской области.
 Роговка — река в Кировской области, приток Чепцы.

Украина 
 Роговка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Роговка — село в Валковском районе Харьковской области.
 Роговка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.